Lukulu steht für:

Lukulu (Sambia), eine Stadt in Sambia
Lukulu (Chambeshi), ein Fluss in Sambia
Lukulu (Luvua), ein Fluss in der Demokratischen Republik Kongo